Strauch:
 Annegret Strauch – niemiecka wioślarka
 Eduard Strauch – zbrodniarz hitlerowski